72-й чемпионат Аргентины  прошёл в Буэнос-Айресе с 7 по 19 августа 1998 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
1998 год в шахматах
Август 1998 года
Спорт в Аргентине в 1998 году
Спортивные соревнования в Буэнос-Айресе